Der er flere personer med navnet Flensted-Jensen:
 Erik Flensted-Jensen (1908 – 1993) var en dansk gymnastikleder
 Mogens Flensted-Jensen (født 2. september 1942) er en dansk matematiker,
 Johannes Flensted-Jensen (født 1944) er en socialdemokratisk politiker og tidligere amtsborgmester.